Moran peut désigner :

Prénom 
Issu du celtique more (signifiant la mer), il est fêté le 22 octobre en mémoire de Saint Moran († 730), appelé aussi Moderanus ou Modéran, évêque de Rennes en 703.

Patronyme 

 Bugs Moran (1893-1957), criminel américain, adversaire d'Al Capone ;
 Caitlin Moran (née en 1975), journaliste et auteure anglaise ;
 Dolores Moran (1926-1982), actrice américaine ;
 Dylan Moran (1971-), comique, acteur et auteur irlandais ;
 Earl Moran (1893-1984), peintre et photographe américain ;
 Edward Moran (1829-1901), peintre américain ;
  (1862-1935), peintre américain ;
 Enrique Morán (né en 1953), footballeur international espagnol ;
 Erin Moran (1960-2017), actrice américaine ;
 Fernando Morán (1926-2020), ancien ministre espagnol ;
 Gregorio Morán (1947-), journaliste et écrivain espagnol ;
 Gertrude Moran (?), joueuse de tennis américaine ;
 Ian Moran (1972-), joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Jane Moran (1985-), joueuse de water-polo australienne ;
 Jason Moran (1975-), pianiste de jazz américain ;
 Jeff Moran (1973-), auteur-compositeur-interprète, poète et réalisateur québécois ;
 Jimmy Moran (1886-1951), coureur cycliste américain ;
 Kevin Moran (1956-), footballeur irlandais ;
 Layla Moran (1982-), femme politique britannique ;
 Lee Moran (1888-1961), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Lois Moran (1909-1990), actrice, chanteuse et danseuse américaine ;
 Mercedes Morán (1955-), actrice argentine ;
 Monica Moran (1940-), actrice américaine ;
 Nick Moran (1969-), acteur britannique ;
 Patrick Moran (1917-1988), statisticien australien ;
 Patrick Moran (1981-), médiéviste, enseignant et écrivain français ; 
 Paul Moran (1983-), footballeur américain ;
 Pauline Moran (1947-), actrice britannique ;
 Peggy Moran (1918-2002), actrice américaine ;
 Rob Moran (1963-), acteur américain ;
 Ronnie Moran (1934-2017), footballeur anglais ;
 Stacy Moran (1974-), mannequin de charme américaine ;
 Terrie Farley Moran, femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Thomas Moran (1837-1926), peintre anglais, connu pour ses peintures de l'Ouest américain.

Noms composés 
 Humberto Fernández Morán (1924-1999), médecin vénézuélien.
 James O'Moran (1739-1794), un général de division irlandais de la Révolution française

Toponymes 

 Moran, localité du Kansas ;
 Moran, localité du Texas ;
 Moran, localité du Wyoming ;
 Le Mont Moran, sommet des montagnes Rocheuses, culminant à  ;
 Moran, une station du métro de Séoul ;
 Morán, municipalité de l'État de Lara au Venezuela.

Divers 
 Moran, une langue tibéto-birmane éteinte ;
 Indice de Moran, mesure d'autocorrélation spatiale développée par le statisticien australien ;
 Médaille Moran, distinction australienne en statistiques, nommée ainsi en l'honneur du statisticien australien ;
 Moran, autre nom des guerriers Samburus.

Notes et références 

Patronyme irlandais
Homonymie de localités aux États-Unis